Das Shanghai Masters 2019 war ein Snooker-Einladungsturnier in der Saison 2019/20, das vom 9. bis 15. September in der ostchinesischen Metropole Shanghai stattfand. Das langjährige Ranglistenturnier wurde zum zweiten Mal als Einladungsturnier ausgetragen. Veranstaltungsort war erneut das Regal International East Asia Hotel im Stadtzentrum.

Die letzten beiden Ausgaben des Turniers hatte Ronnie O’Sullivan gewonnen, der mit einem 11:9-Sieg über Shaun Murphy seinen Titel verteidigte.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurde um ein Preisgeld von insgesamt 750.000 £ gespielt. Es ist damit das Einladungsturnier mit der zur Zeit höchsten Ausschüttung der Main Tour. Die Summe wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.000 £ erhöht und eine jährliche Erhöhung um denselben Betrag wurde für die nächsten Jahre – bis 2022 – festgeschrieben.

Teilnehmer 
Eingeladen wurden die Top 16 der Weltrangliste (Stand 12. August 2019). Dazu kamen die vier besten chinesischen Profispieler der Rangliste ab Platz 17: Yan Bingtao (18), Xiao Guodong (24), Lü Haotian (27) und Liang Wenbo (34). Vier weitere chinesische Spieler bekamen eine Wildcard des chinesischen Verbands: Wu Yize und Zhao Jianbo qualifizierten sich über die CBSA China Tour sowie Zhang Yi und Cao Jin über das Amateur Shanghai Masters.

Turnierplan 
Bis einschließlich Viertelfinale wurde im Modus Best-of-11 (6 Gewinnframes) gespielt. Im Halbfinale galt dann Best-of-19, im Finale Best-of-21. Die ersten drei Runden wurden von Montag bis Donnerstag ausgetragen. Das erste Halbfinale fand am Freitag in zwei Sessions statt, das zweite am Samstag. Finaltag war der Sonntag.

Die Top 8 waren für das Achtelfinale gesetzt. Die Spieler von Platz 9 bis 16 spielten gegen acht chinesische Spieler in Runde 1 um den Achtelfinaleinzug.

WC = vom chinesischen Verband eingeladene Wildcard-Spieler

Finale

Century-Breaks 
15 Spieler erzielten insgesamt 37 Breaks von 100 oder mehr Punkten im Turnier. Dem Sieger Ronnie O’Sullivan gelangen mit 8 solcher Breaks die meisten. Barry Hawkins erzielte mit 142 Punkten das höchste.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Shanghai Masters (chinesisch)

2019
Snookerveranstaltung 2019